|-
| 67401 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67402 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67403 - || || 3 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67404 - || || 5 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67405 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67406 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67407 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67408 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67409 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67410 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67411 - || || 26 d'agost, 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 67412 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67413 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67414 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67415 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67416 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67417 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67418 - || || 29 d'agost, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 67419 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67420 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67421 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67422 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67423 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67424 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67425 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67426 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67427 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67428 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67429 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67430 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67431 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67432 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67433 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67434 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67435 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67436 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67437 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67438 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67439 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67440 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67441 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67442 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67443 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67444 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67445 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67446 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67447 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67448 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67449 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67450 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67451 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67452 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67453 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67454 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67455 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67456 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67457 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67458 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67459 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67460 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67461 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67462 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67463 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67464 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67465 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67466 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67467 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67468 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67469 - || 2000 RX || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67470 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67471 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67472 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67473 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67474 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67475 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67476 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67477 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67478 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67479 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67480 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67481 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67482 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67483 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67484 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67485 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67486 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67487 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67488 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67489 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67490 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67491 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67492 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67493 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67494 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67495 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67496 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67497 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67498 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67499 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67500 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7